PPHP steht für:
 Pseudopseudohypoparathyreoidismus, seltene Erbkrankheit
 Psychologie, Pädagogik und Heilpädagogik, Lehrfach an Fachakademien für Sozialpädagogik

Abkürzung